Hardel est un nom de famille français et allemand notamment porté par :

 Claude Hardel (né en 1959), athlète français
  (1912–1984), écrivain allemand ;
 Jacques Hardel (mort en 1678), claveciniste et compositeur français ;
  (1914–1999), écrivaine allemande.

Notes et références 

Patronyme normand
Homonymie de patronyme germanique